ОУН:
 Организация украинских националистов — ультраправая украинская националистическая политическая организация, период наивысшей активности — конец 1920-х — 1950-е годы.
 Организация украинских националистов (мельниковцы) или ОУН (м) — фракция, возникшая в результате раскола ОУН в начале 1940 года, объединила сторонников А. А. Мельника
 Организация украинских националистов (бандеровское движение) или ОУН (б) — фракция, возникшая в результате раскола ОУН в начале 1940 года, которую возглавил Степан Бандера.
 ОУН — добровольческое проукраинское вооружённое формирование (батальон), существовало в 2014—2015 годах.